Маресевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Маресевский сельсовет — в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Маресевский сельсовет — в Починковском районе Нижегородской области.